El nombre de Hornillos puede aludir a alguna de las localidades españolas:

 Hornillos, despoblado del concejo de Lasierra, municipio de Ribera Alta, provincia de Álava.
 Hornillos de Cameros, municipio de la Comunidad Autónoma de la Rioja.
 Hornillos de Cerrato, municipio de la provincia de Palencia.
 Hornillos de Eresma, municipio de la provincia de Valladolid.
 Hornillos del Camino, municipio de la provincia de Burgos.
 Quebrada Hornillos, un curso de agua intermitente en la Región de Coquimbo, Chile.